Centre Excursionista de Catalunya: entitat excursionista catalanista fundada l'any 1876 a Barcelona.
 Consell Empresarial per a la Competitivitat: grup de pressió empresarial espanyol actiu entre 2011 i 2017.
Escuela Politécnica Nacional

 Escuela Politécnica Nacional CEC 7000 english students.